Dívčí hrad může být:

Dívčí Hrad – obec v okrese Bruntál
Dívčí Hrad (zámek) – renesanční zámek v obci Dívčí Hrad

množné číslo
Dívčí hrady (Praha) – vršek, ulice a čtvrť v Praze, spadající do Radlic, Smíchova a Jinonic. Kopec a jeho jižní vrchol se nazývají též Děvín.
 Dívčí hrady – jiné jméno používané pro zříceninu hradu Děvičky na jižní Moravě